Een verkeersweg:
 N966 (Nederland), zie Provinciale weg 966

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing